Галиндусте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 31,63 км². Население — 493 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки